Militær- og apotekerslægten Tscherning føres tilbage til buntmager i Bunzlau Andreas Tscherning (ca. 1530-efter 1582), der antages at være oldebarn af den 1502-30 nævnte mølleejer og skatteopkræver Mertin Tscherning i Neuhaus an Tschirne, hvoraf navnet formentlig er taget. Andreas Tscherning var fader til buntmager i Bunzlau Caspar Tscherning (1559-1632) – hvis sønnesøn var professor i Rostock Andreas Tscherning (1611-1659) – og til buntmager sammesteds Andreas Tscherning (død 1595), hvis præsumtive søn, byfoged, senator og buntmager i Bunzlau Andreas Tscherning (1572-1641) var fader til generalauditør Paul Tscherning (1627-1666) og til kobberstikker i Schweiz, fra omkring 1664 i København David Tscherning (død ca. 1690). Denne var bedstefader til vinhandler i Helsingør Eilert Vollrath Tscherning (1675-1726) – hvis søn var kræmmer, kaptajn ved Borgervæbningen i København Andreas Tscherning (1707-1781) – og til kaptajn Andreas Tscherning (1676-1712).

Andreas Tscherning (1707-1781) var fader til te- og porcelænshandler i København Andreas Gottlieb Tscherning (1732-1780), hvis descendenter endnu lever, til kapellan i Sakskøbing Johan Gotthilf Tscherning (1740-1782), til oberstløjtnant Johan Friderich Tscherning (1743-1808), til sognepræst i Asmindrup og Grandløse Johan Henrik Tscherning (1749-1829), til direktør for Feltpostamtet, oberstløjtnant William Tscherning (1752-1831) – hvis søn var oberst Frederik Eilert Tscherning (1798-1876) – og til oberst Eilert Peter Tscherning (1767-1832), af hvis børn skal nævnes Elisabeth Birgitte Tscherning (1793-1861), der var gift med general Christian Julius de Meza (1792-1865), og krigsminister, oberst Ant(h)on Frederik Tscherning (1795-1874). A.F. Tscherning var gift med maleren Eleonore Christine Tscherning, født Lützow (1817-1890), som har efterladt omfattende materiale om sin samtid, og fader til blomstermalerne Anthonie Eleonore (Anthonore) Christensen, f. Tscherning (1849-1926) og Sara Ulrik, født Tscherning (1855-1916) og til overkirurg Eilert Adam Tscherning (1851-1919), der i ægteskab med sygeplejerske Henriette (Henny) Tscherning, f. Schultz (1853-1932) var fader til Ellen Maggy Tscherning (1887-), der blev gift med politidirektør Hakon Jørgensen (1879-1927). 

Ovennævnte kaptajn Andreas Tscherning (1676-1712) var fader til apoteker i Tønder Johan Heinrich Tscherning (1711-1745), der var fader til apoteker i Vejle Johan Eylert Tscherning (1737-1784), hvis søn, apoteker i Middelfart Hans Christian Tscherning (1775-1821) var fader til veterinærfysicus, etatsråd Hans Christian Tscherning (1804-1886), til institutbestyrer i Odense Erik Nissen Tscherning (1808-1881) og til skolelærer og kirkesanger i Østrup Carl Rasmus Tscherning (1806-1871), hvis sønner var oftalmolog, overlæge Marius Hans Erik Tscherning (1854-1939) og gartner ved Botanisk Have, havebrugskandidat Johannes Vilhelm Tscherning (1856-1890).

A.F. Tscherning og Eleonora Tscherning (der var adoptivdatter af A.F. Tschernings morbroder, generalmajor Adam Tobias Lützow) havde også sønnen, senere bankbestyrer, skuespiller og instruktør Johan Andreas Tscherning (1853-1918). Han var fader til skuespilleren, sceneinstruktør og filmselskabsdirektør Johan Anthon Leo Tscherning (1880-1914), som var fader til diplomaten Adam Tscherning (1910-1978).

Et senere medlem af slægten er fysiker og professor Carl Christian Tscherning (1942-2014).

Kendte persomer med navnet 
 Adam Tscherning (1910-1978) – dansk jurist og diplomat
 Anthonore Christensen (1849-1926) – dansk maler (Anthonie Eleonore Christensen, født Tscherning)
 Anton Frederik Tscherning (1795-1874) – dansk officer, politiker og krigsminister
 Carl Christian Tscherning (1942-2014) – dansk fysiker, mag.scient. og professor
 Eilert Tscherning (officer) (1767-1832) – dansk officer og industridrivende (Eilert Peter Tscherning)
 Eilert Tscherning (kirurg) (1851-1919) – dansk kirurg (Eilert Adam Tscherning)
 Eleonore Tscherning, født Lützow (1817-1890) – dansk maler (Eleonore Christine)
Georg Tscherning (1932-2018) dansk entreprenør, kunstmaler og skulptør.
 Hans Christian Tscherning (1804-1886) – dansk veterinær
 Henny (Henriette) Tscherning, født Schultz (1853-1932) – dansk sygeplejerske
 Leo Tscherning (1880-1914) – dansk skuespiller og filmselskabsdirektør (Johan Anthon Leo Tscherning)
 Marius Tscherning (1854-1939) – dansk øjenlæge (Marius Hans Erik Tscherning)
 Paul Tscherning (1627-1666) – dansk generalauditør
 Sara Ulrik, født Tscherning (1855-1916) – dansk blomstermaler (Sara Birgitte)

Kilder 
 Albert Fabritius, "Tscherning", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 Lengnicks Stamtavler.
 Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien (Deutsches Geschlechterbuch), V, 1897, s. 347-367; VIII, 1901, s. 463-494.
 Theodor Hauch-Fausbøll: Slægthaandbogen, 1900, s. 1086-1094.
 Louis Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, 1925, s. 457.
 Tormod Jørgensen: Anthon Frederik Tscherning, København: Levin & Munksgaard 1938, s. 13 (meddeler en for den ældste stamrække noget afvigende tradition).
 Julius Clausen og P.F. Rist (red.): Af Eleonore Christine Tschernings efterladte Papirer, København: Gyldendal 1908. Online hos Google Books

Slægter fra Danmark
 
Slægter fra Tyskland